Il singolare del torneo di tennis Open de Franche Comté 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc Gicquel che ha battuto in finale Alexander Peya 7-62, 6-4.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Marc Gicquel (Campione)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

 Thierry Ascione (primo turno)
 Assente
 Kristian Pless (secondo turno)
 Andrej Golubev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2008